ECPA peut désigner :
 Enquête comprendre pour agir, une enquête initiée par le Comité interministériel à la sécurité routière français en 2004 ;
 Établissement cinématographique et photographique des armées, un ancien nom de l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense.